Konwiarz ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Konwiarz (1932–1999), deutsche Bildende Künstlerin, Architektin, Bühnenbildnerin und Stifterin
 Hans Konwiarz (1919–2018), deutscher Architekt
 Richard Konwiarz (1883–1960), deutscher Architekt